Михаи́л Ха́зин:
 Хазин, Михаил Григорьевич (род. 1932) — русский писатель, журналист, детский поэт и переводчик.
 Хазин, Михаил Леонидович (род. 1962) — российский экономист, статистик, публицист, теле- и радиоведущий.